Овсе́й Зино́вьевич Кага́н (18 марта 1912 — 11 декабря 1979) — советский актёр.

Биография 
Окончил театральную студию, играл в ленинградских театрах — Передвижном, Красном и других. В 1930-е годы — один из ведущих актёров Театра им. Ленсовета (Нового театра) в Ленинграде. Снимался на киностудии «Ленфильм».

Награды 
 Народный артист РСФСР (1975)

Фильмография 
  — Тени — Савва Семёнович Обтяжнов
  — Полосатый рейс — Сергунчик
  — Агония — А. Е. Эверт

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20081228185140/http://www.vesty.spb.ru/modules.php?name=News
 https://web.archive.org/web/20110821094426/http://www.peterlife.ru/travel/saint-petersburg/petersburg-0332.html
 Могила на Еврейском кладбище Санкт-Петербурга

Персоналии:Театр им. Ленсовета
Похороненные на Преображенском еврейском кладбище